Juanfran (ur. 1976) – hiszpański piłkarz grający na pozycji obrońcy
 Juanfran (ur. 1985) – hiszpański piłkarz grający na pozycji obrońcy